The Iron Mask (in inglese "La maschera di ferro") può riferirsi a:

Cinema
 La maschera di ferro – film del 1929 diretto da Allan Dwan
 The Iron Mask (Тайна печати дракона) – film del 2019 diretto da Oleg Stepchenko

Musica 
 The Iron Mask – album dei Christian Death del 1992